Brikcius je křestní jméno nebo příjmení, odvozené z latinského Brictius; v češtině se častěji používá ve tvaru Brikcí, nebo v italském tvaru Brixi, eventuálně ve zkrácené podobě Brix, či v neznělém tvaru Prix.
známí nositelé jména
 svatý Brikcius, svatý Brictius, Brixi, Brikcí, Brixí, žák a nástupce svatého Martina z Tours, 4. biskup z Tours (od r. 397), † 444 
 Brikcí z Cimperka – český zvonař
 Brikcí z Licka – český právník
 Brikcí z Vratislavi – slezský františkán a písař

 příjmení Brikcius nese či neslo více osob
 Eugen Brikcius – (* 1942) spisovatel a výtvarník
 Anna Brikciusová – violoncellistka, dcera Eugena Brikciuse
 František Brikcius – violoncellista, syn Eugena Brikciuse
 Alois Bohdan Brixius – (1903 – 1959), později Hadži Mohamed Abdalláh Brikcius, orientalista a spisovatel 

 příjmení Brixi neslo či nosí více osob̠
 * Brixi (rodina) – česká rodina hudebních skladatelů několika generací
 
 příjmení Brix
 Michal Brix (̈* 1946) – akademický architekt a grafik